Jméno Josef Havel má více známých nositelů:

 Josef Havel (archeolog) (* 1950) – český archeolog a rozhlasový pracovník
 Josef Havel (futsalista) (* 1982) – český futsalový hráč
 Josef Havel (chemik) (* ???) – profesor analytické chemie na MU Brno
 Josef Havel (politik) (1900–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Havel (spisovatel) (* 1937) – český spisovatel, autor literatury faktu, filmař a publicista
 Josef Havel (šlechtitel) (1930–2008) – český zahradnický odborník, uznávaný pěstitel a šlechtitel růží